Darnius kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Darnius (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 Darnius (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar